Paraguay
Menno – città del Dipartimento di Boquerón
 Stati Uniti d'America
Menno – città della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
Menno – township della Contea di Mifflin, Pennsylvania